Zucht steht für:

 Zucht und Pflanzenzüchtung, gezieltes Kultivieren von Tieren und Pflanzen und das Ergebnis davon
 die Aufzucht von Tieren, siehe Tierhaltung
 Zucht und Ordnung, Erziehung, Disziplin
 im Sinne von „züchtig“ für Anstand, Sitte oder Selbstbeherrschung

Zucht ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Zucht (* 1961), deutscher Maler und Grafiker
 Wolfgang Zucht (1929–2015), deutscher Verleger

Die Zucht steht für:
 Die Zucht, eine 1984 gegründete DDR-Punkband 

siehe auch: